Noors voetbalelftal (mannen)
 Noors voetbalelftal (vrouwen)
 Noors voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Noors voetbalelftal onder 17 (vrouwen)